Isigny-le-Buat, Manche
 Isigny-sur-Mer, Calvados